Тиетявяйнен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тиетявяйнен, Альгот (известен как А́льгот У́нтола и под псевдонимом Майю Лассила; 1868—1918) — финский писатель, журналист, революционер. 
 Тиетявяйнен, Вилле (род. 1970) — финский дизайнер, иллюстратор, создатель комиксов; лауреат премии Finlandia за 2012 год.